R68 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R68 – codice della portaerei HMS Ocean

Trasporti 
 R68 – strada regionale Melmoth – Dundee (Sudafrica)
 BMW R68 – motocicletta della BMW
 R68 – carrozza della Metropolitana di New York